Laframboise ou La Framboise est un patronyme :
 Magdelaine La Framboise(1780-1846), commerçante de fourrure canadienne d’origine métisse
 Mario Laframboise (né le ) est un homme politique canadien, actuel député de la circonscription Argenteuil—Mirabel sous la bannière du Bloc québécois.
 Michel Laframboise (né en 1797 à Montréal), aventurier, Trappeur et négociant canadien-français fondateur du poste French Camp en Californie.
 Michèle Laframboise est une romancière canadienne de science-fiction, née à Londres (Grande-Bretagne) en 1960.
 Phil Laframboise, personnage du roman Langelot et la Danseuse.